Arsácio (guarda dos leões imperiais) — oficial romano do 
 Arsácio (cubiculário) — oficial romano do 
 Arsácio da Galácia — sacerdote romano do 
 Arsácio de Tarso — arcebispo de Constantinopla do 
 Arsácio (primicério do cubículo sagrado) — oficial romano do 
 Arsácio (mestre dos soldados) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos